Телеграмма (фильм):

 Телеграмма (фильм, 1957)
 Телеграмма (фильм, 1971)